Jméno a příjmení Steven Fletcher má více nositelů:
 Steven Craig Fletcher (* 1962) – kanadský hokejista
 Steven John Fletcher (* 1972) – kanadský politik
 Steven Kenneth Fletcher (* 1987) – skotský fotbalista a reprezentant